Костанцо Бентивольо (, Болонья, не позднее 1502 —не ранее 1550) — сын Аннибале II Бентивольо и внебрачной дочери герцога Феррары, Модены и Реджо Эрколе I д’Эсте Лукреции.

В качестве одного из условий мирного соглашения между Болоньей и Папской областью, подготовленного в декабре 1502 года на переговорах Алессандро Боттригари с Чезаре Борджиа, в Чезене, Костанцо должен был жениться на племяннице Папы Римского Александра VI Анджеле Борджиа. Соответствующий нотариальный акт был составлен 18 января 1503 года в замке Делле Пьеве в Перудже при участии поверенного семьи Бентивольо сенатора Джироламо Сампиери, приданое невесты составило 10 тысяч дукатов, но с падением Борджиа договор утратил политическую актуальность, и вскоре брачное соглашение было аннулировано.

Костанцо женился на Элене Рангони, супруги вырастили сына по имени Корнелио.

В период с 1550 по 1560 год Костанцо построил в Болонье новый дворец Бентивольо, взамен старого, разрушенного в 1507 году после изгнания этой семьи из города (ныне находится по адресу: улица Белле Арти, 8). Архитектором нового дворца стал Бартоломео Триакини (:en:Bartolomeo Triachini), дизайн внутреннего двора с двухъярусной галереей разработан Доменико Тибальди (:en:Domenico Tibaldi).

Литература 
 Giovanni Gozzadini, Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio, Bologna, Tipi Delle Belle Arti, 1839, p. 135
 Luigi Ughi Ferrarese, Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi nella pieta, nelle arti e nelle scienze, v. I, Ferrara, 1804, p. 41

Примечания 

Костанцо
Персоналии:История Италии